Giménez est un prénom hispanique, également devenu nom de famille. On trouve fréquemment la variante , ainsi que , forme ancienne ou régionale. La terminaison en -ez indique la filiation : Giménez, fils de Gimeno.

La graphie espagnole correcte est Giménez, l'accent écrit indiquant l'accent tonique en langue castillane. Mais on trouve parfois la graphie Gimenez, qui est fautive, notamment quand des branches familiales émigrent hors d'Espagne : il arrive que des employés d'état-civil des pays non hispanophones oublient involontairement l'accent, ou simplifient volontairement l'orthographe du nom dans les actes de naissance.

Étymologie 
Gimeno est une variante hispanique du nom biblique Siméon, ou Simon, de l'hébreu shim'on, « Dieu a entendu », dont la transcription grecque est Simeôn ou Simôn. Le prénom Simon a été popularisé par l'apôtre et martyr du , devenu saint, Simon le Zélote.

Variantes 
Il existe de nombreuses variantes espagnoles du patronyme Giménez : , , ,  et . Gimena et Jimena sont les formes féminines, ainsi que , forme francisée.

Personnalités portant le nom de famille Giménez

Sportifs 
 Uberto Giménez (1923-), footballeur argentin actif dans les années 1940 et 1950 ;
 Sebastião Amorim Gimenez ou Tião (1925-), ancien joueur brésilien de basket-ball ;
 Ángel Giménez (1955-), joueur de tennis espagnol ;
 Adriano Samaniego Giménez (1963-), joueur de football international paraguayen ;
 Bernard Gimenez (1966-), footballeur français ;
 Christian Gimenez (1974-), footballeur argentin ayant évolué en Europe et en Amérique du sud ;
 Bruno Giménez, plus connu comme Bruno Marioni (1975-), joueur de football argentin ;
 Estela Giménez (1979-), gymnaste rythmique espagnole, championne aux Jeux olympiques d'Atlanta en 1996 ;
 Pablo Giménez (1981-), footballeur international paraguayen ;
 Christian Gimenez (1981-), footballeur argentin ;
 Andris José Hernández Giménez (1982-), coureur cycliste vénézuélien ;
 Diego Castro Giménez (1982-), footballeur espagnol ;
 Héctor Giménez (1982-), joueur de baseball vénézuelien ;
 Fernando Giménez (1984-), footballeur international paraguayen ;
 Henry Damián Giménez (1986-), footballeur uruguayen ;
 Carlos Giménez (1995-), coureur cycliste professionnel vénézuélien ;
 Chris Gimenez (1982-), joueur américain de baseball ;
 Charles Gimenez (1988-), joueur de rugby à XV français ;
 José Salomón Rondón Giménez (1989-), footballeur international vénézuélien ;
 José María Giménez (1995-), footballeur international uruguayen ;

Autres domaines 
 Gerónimo Giménez (1854-1923), compositeur et chef d'orchestre espagnol, auteur de zarzuelas ;
 Ceferino Giménez Malla (1861-1936), laïc catholique gitan, reconnu martyr et bienheureux par l'Église catholique en 1997 ;
  (1868-1939), acteur et directeur de cinéma catalan ;
 Miguel Giménez Igualada, ou Miguel Ramos Giménez ou Juan de Iniesta (1888-1973), une figure de proue de l’anarchisme individualiste espagnol ;
 Manuel Giménez Fernández (1896-1968), homme politique espagnol ;
 Carlos Romero Giménez (1890-1978), général espagnol et dirigeant militaire des forces républicaines pendant la guerre civile espagnole ;
 Ernesto Giménez Caballero (1899-1988), écrivain, intellectuel et diplomate espagnol, introducteur du fascisme en Espagne ;
 Antoine Gimenez, pseudonyme de Bruno Salvadori, connu sous le pseudonyme (1910-1982), militant anarchiste italien dans la Guerre civile espagnole ;
  (1905-1991), compositeur et chef d'orchestre paraguayen ;
 Joaquín Ruiz-Giménez Cortés (1913-2009), homme politique espagnol, proche du Vatican ;
 Norma Giménez (1930-1957), actrice argentine de cinéma et de théâtre ;
 Cecilia Giménez (née vers 1931), octogénaire espagnole de Borja, commune d’Espagne de la province de Saragosse, communauté autonome d'Aragon, qui entreprit en 2012 un travail de restauration désastreux sur le tableau Ecce homo de l'église du village, ce qui déclencha une tempête médiatique mondiale ;
  (1938-), réalisateur espagnol ;
 Carlos Giménez (1941-), auteur espagnol de bande dessinée ;
 Rodolfo Giménez ou Argentino Luna (1941-2011), chanteur et compositeur argentin ;
 Juan Giménez (1943-2020), dessinateur d'historietas argentin ;
 Susana Giménez (1944-), actrice et animatrice de télévision argentine ;
 Juan José Lucas Giménez (1944-), homme politique espagnol membre du Parti populaire (PP) ;
 Matilde Giménez ou La Galleguita (1948-), chanteuse de flamenco espagnol ;
 Alicia Giménez Bartlett (1951-), écrivaine espagnole ;
 Teresa Giménez Barbat (1955-), anthropologue et femme politique espagnole ;
 Thierry Gimenez, acteur français ;
 Daniel Giménez Cacho (1961-), acteur espagnol ;
 Luciana Gimenez (1969-), mannequin et animatrice de télévision brésilienne d'origine libanaise ;
 Xavi Giménez (1970-), directeur de la photographie espagnol ;
 Carmen Montón Giménez (1976-), femme politique espagnole ;
 Ramón Giménez, le guitariste flame du groupe espagnol Ojos de Brujo ;
 Diego Clemente Giménez (1978-), homme politique espagnol, membre de Ciudadanos ;
 Genís Matabosch Giménez ou Genís Matabosch i Eiximenis (1977-), auteur espagnol, historien de l'art et spécialiste des arts du cirque ;

Voir aussi

Articles connexes 
 
 
 
 
 
 
Système traditionnel des noms espagnols

Notes et références 

Prénom espagnol
Patronyme hispanique